Джина Люккенкемпер (; род. 21 ноября 1996 года, Хамм, Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции. Чемпионка Европы 2022 года и серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года на дистанции 100 метров. Двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года на дистанциях 200 метров и эстафете 4×100 метров. Многократная чемпионка Германии. Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Биография и карьера 
Дебютировала на международных соревнованиях в 2012 году на чемпионате мира среди юниоров в Барселоне, где не попала в финал. В 2015 году победила на чемпионате Европы среди юниоров. В 2016 году окончила гимназию Конрада в Зосте.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 
 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике